Šorm, ženská varianta Šormová, je české příjmení. Patří více osobám:

 Antonín Šorm (1890–1947) – český národopisec
 Eva Šormová (1944–2017) – česká teatroložka
 František Šorm (1913–1980) – český chemik a politik
 Josef Šorm (* 1932) – český volejbalista
 Libuše Šormová (* 1934) – česká volejbalistka
 Magdalena Šormová (* 1989) – česká MMA bojovnice
 Ruth Šormová (* 1965) – česká politička
 Spytihněv Šorm (1914–1990) – houslista, koncertní mistr orchestru Národního divadla a houslový pedagog

Podobná příjmení 
 Evald Schorm (1931–1988) – český režisér
 Vít Alexander Schorm (* 1973) – český právník